Ko Lai Chak (; * 10. Mai 1976 in Chancheng, China) ist ein aus China stammender Tischtennisspieler aus Hongkong, der bei den Olympischen Spielen 2004 Silber im Doppel gewann.

Werdegang 
Ko Lai Chak wurde in China geboren und begann mit zehn Jahren Tischtennis zu spielen. Bald gehörte er zum chinesischen Nationalkader, konnte sich dort jedoch gegen die starke Konkurrenz nicht durchsetzen. Daher nutzte er im Jahr 2000 die Möglichkeit für Hongkong zu spielen, wo er vom dortigen Nationaltrainer Chan Kong Wah gefördert wurde. Ko Lai Chak ist Linkshänder und spielt im Penholder-Stil.

Viele Erfolge erzielte Ko Lai Chak im Doppel mit seinem standardmäßigen Partner Li Ching. Mit ihm siegte er bei den Asienmeisterschaften 2003 und 2005 sowie bei den Asienspielen 2006. Bei den Asienmeisterschaften erreichte er noch zweimal das Endspiel im Mixed, 2005 mit Zhang Rui und 2007 mit Tie Yana.

Von 2001 bis 2011 wurde er für zehn Weltmeisterschaften nominiert. Dabei wurde er 2006 und 2008 Dritter mit der Mannschaft aus Hongkong, 2007 gewann er Bronze im Doppel. Auch bei den ITTF Pro Tour Grand Finals kam dieses Doppel von 2004 bis 2007 viermal in Folge ins Halbfinale. 2004 und 2008 nahm er an den Olympischen Spielen teil. Dabei holte er 2004 mit Ko Lai Chak die Silbermedaille, das Endspiel gegen die Chinesen Chen Qi/Ma Lin ging verloren.

2007 wurde er vom deutschen Bundesligisten Müller Würzburg verpflichtet.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 26. September 2011)
  (abgerufen am 4. Februar 2016)
  (abgerufen am 26. September 2011)

Tischtennisspieler (Hongkong)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Asienspielesieger (Tischtennis)
Chinese (Hongkong)
Geboren 1976
Mann
Asienmeister (Tischtennis)